Рэй Барре́тто (, , известен также как «King of the Hard Hands» — «Король тяжёлых ладоней», 29 апреля 1929, Нью-Йорк, США — 17 февраля 2006, Хакенсак, Нью-Джерси, США) — американский музыкант-перкуссионист (конгеро) и композитор пуэрто-риканского происхождения, многими почитаемый как крёстный отец латиноамериканского джаза. Лауреат премии «Грэмми», первый в истории США музыкант, записавший латиноамериканскую песню, вошедшую в хит-парад журнала «Биллборд».

Детство и юность 

Рэй Барретто родился в районе Бруклин Нью-Йорка в семье пуэрториканцев. По правилам испанского языка его фамилия должна была быть записана в свидетельстве о рождении как Barreto, но вследствие ошибки, вызванной формальной передачей звучания фамилии с помощью английской орфографии, фамилия обрела второе «T».

Родители Рэя переехали из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк в начале 1920-х годов в поисках лучшей доли. Детство Барретто прошло в латиноамериканских гетто Испанского Гарлема и Бронкса. Под влиянием матери Рэй рано начал интересоваться музыкой и полюбил таких джазовых музыкантов, как Дюк Эллингтон и Каунт Бэйси.

В 1946 году, в возрасте 17 лет Барретто призвали в армию. Попав служить на базу в Германию, Барретто познакомился с бельгийским вибрафонистом Фэтсом Сади (Fats Sadi), работавшим в то время в «Орландо», джаз-клубе армии США. Однако последней каплей, повлиявшей на решение Рэя Барретто стать профессиональным музыкантом, стала услышанная им композиция «Мантека» (Manteca) в исполнении оркестра Диззи Гиллеспи с кубинским перкуссионистом Чано Посо на конгах.

Начало карьеры 

В 1949 году, когда Барретто вернулся домой с военной службы, он начал посещать клубы, участвуя в джем-сейшнах и совершенствуя своё умение в игре на конгах. Первым оркестром, в которой он начал играть на регулярной основе, была группа Эдди Боннемере «Латин-джаз комбо» (Eddie Bonnemere’s Latin Jazz Combo). Во время одного из таких выступлений его услышал Чарли Паркер и пригласил играть в своём ансамбле.

Спустя некоторое время Барретто пригласил играть в своём оркестре пианист Хосе Курбело (José Curbelo). Сотрудничество с Курбело длилось около четырёх лет, а затем, в 1957 году Рэй Барретто поступил на работу в оркестр Тито Пуэнте, сменив Монго Сантамарию и приняв участие в записи знаменитого альбома Пуэнте «Одержимость танцем» (Dance Mania). За время работы в оркестре Тито Пуэнте, длившееся также четыре года, Барретто выработал свой уникальный стиль игры на конгах, став одним из наиболее востребованных конгеро Нью-Йорка и получая множество приглашений от руководителей ведущих джазовых оркестров города. Он работал с такими гигантами джаза, как Макс Роач, Чарли Паркер, Арт Блэйки, Кол Тжадер, Диззи Гиллеспи и др. Побочным результатом известности Барретто стал интерес американских джазменов к латиноамериканской перкуссии, которые стали использовать её в составе своих ансамблей.

Сольная карьера 

В 1960 году Рэй Барретто стал сессионным музыкантом компаний звукозаписи «Престиж», «Блю ноут» и «Риверсайд». Нью-Йорк, ставший центром латиноамериканской музыки США, в те времена испытывал настоящий бум чаранги. На волне этого интереса в 1961 году Оррин Кипньюс (Orrin Keepnews) из компании «Риверсайд», который был знаком с прежними работами Барретто в области джаза, предложил Рэю организовать собственный оркестр-чарангу. Барретто воспользовался этим предложением и в том же году выпустил альбом «Пачанга с Барретто» (Pachanga with Barretto).

В 1962 году вышла новая пластинка с записями джем-сейшнов оркестра Рэя Барретто — «Латино!» (Latino!), в работе над которой к Барретто примкнули тенор-саксофонист Хосе «Чомбо» Сильва (José «Chombo» Silva) и трубач Алехандро «Эль негро» Вивар (Alejandro «El Negro» Vivar). Вторым альбомом, который Барретто выпустил в 1962 году стал диск «Современная чаранга» (Charanga moderna), принёсший ему огромный успех. Диск стал «золотым», а по итогам 1963 года песня «El watusi» с этого альбома вошла в двадцатку лучших песен США, став, таким образом, первой латиноамериканской композицией, попавшей на верхние строчки хит-парада журнала «Биллборд».

Следующие 8 альбомов Барретто, выпущенные с 1963 по 1966 год, были выдержаны в разных стилях. Все они имели коммерческий успех, однако их вклад в развитие современной латиноамериканской музыки по-настоящему был осознан и оценен лишь годы спустя.

В 1967 году Рэй Барретто подписал контракт с компанией «Фаниа Рекордс» и в корне изменил звучание своего оркестра. Скрипки, характерные для чаранги, были полностью заменены на мощные медные духовые, а сама стилистика музыки смещена в сторону ритм-н-блюза. В новом составе своего оркестра Рэй записал альбом «Кислота» (Acid). Музыку Барретто трудно ограничить рамками одного стиля, но в целом звучание этого диска приближено к бугалу. Несмотря на резкую смену стиля, Барретто снова «попал в яблочко»: альбом был принят слушателями более, чем благожелательно.

Следующие 9 альбомов Барретто, записанные на «Фании» с 1968 по 1975, были ещё более успешными, чем предыдущие. Фактически, единственным неприятным событием в его музыкальной карьере того периода был уход в конце 1972 года из оркестра вокалиста Адальберто Сантьяго (с которым Рэй работал с 1966 года) и четверых музыкантов. Тем не менее, обновление состава оркестра не оказало существенного влияния на успех Барретто. Альбом 1975 года «Барретто» (Barretto), который Рэй записал в сотрудничестве с вокалистами Рубеном Блейдсом и Тито Гомесом, стал наиболее продаваемым диском музыканта за всю его карьеру. Песня «Гуараре» (Guarare) с этой пластинки сразу стала настоящим хитом, а сам альбом был выдвинут на соискание премии «Грэмми» в 1976 году. Журналом «Лэтин Н. Й. Мэгезин» (Latin N. Y. Magazine) Барретто был назван лучшим конгеро 1975 и 1976 годов. Не ограничиваясь лишь латиноамериканской музыкой, в качестве конгеро Барретто принимал участие в записях дисков группами «Роллинг Стоунз» и «Би Джиз».

Несмотря на столь впечатляющие успехи, Рэй Барретто чувствовал себя уставшим от выматывающих ежедневных выступлений в ночных клубах. Он считал, что формат, задаваемый клубом, подавляет желание творить и не даёт возможностей для экспериментов. В канун нового, 1975 года, он и его сальса-группа последний раз выступали перед публикой. В дальнейшем, уже под названием «Гуараре», они продолжили работу лишь в студии, выпустив три альбома: «Гуараре» (1977), «Гуараре» (1979) и «Символическая волна» (La onda típica, 1981).

Кроме того, с 1976 по 1978 годы Рэй Барретто записал три альбома на «Атлантик Рекордз», включая песню «Ла куна» (La cuna), и был выдвинут на соискание «Грэмми» за диск «Завтра: концерт Барретто» (Tomorrow: Barretto Live). В 1979 на лейбле «Фаниа» Барретто выпустил сальса-диск «Рикан/стракшн» (Rican/struction), который журнал «Лэтин Н. Й. Мэгезин» назвал лучшим альбомом 1980 года, а самого Барретто — лучшим конгеро года.

Последние годы жизни 

В 1990 году Барретто наконец получил «Грэмми» за альбом «Ритм в сердце» (Ritmo en el corazón), записанный совместно с Селией Крус. В 1999 году имя Рэя Барретто занесено на скрижали Международного зала славы латиноамериканской музыки.

Живя в Нью-Йорке, Барретто продолжал оставаться активно работающим музыкальным продюсером, а также руководителем оркестра, гастролировавшего по США, странам Европы, в Израиле и странах Латинской Америки.

17 февраля 2006 года Рэй Баррето скончался в больнице университета Хакенсака от сердечной недостаточности и связанных ней осложнений. Его тело было доставлено самолетом в Пуэрто-Рико, где Институтом культуры Пуэрто-Рико музыканту были оказаны последние почести, после чего тело Рэя Барретто было кремировано.

Дискография

Сольные альбомы 

 Pachanga with Barretto (Riverside, 1962)
 Latino! (Riverside, 1962)
 Charanga moderna (Tico, 1962)
 On Fire Again (Encendido otra vez) (Tico, 1963)
 The Big Hits Latin Style (Tico, 1963)
 Moderna de Siempre (Tico, 1963)
 Guajira y guaguancó (Tico, 1964)
 Viva Viva Watusi! (Polydor, 1965)
 Señor 007 (United Artists, 1965)
 El Ray criollo (Polygram, 1966)
 Latino con Soul (Jazzland, 1967)
 Fiesta en el barrio (Polydor, 1967)
 Acid (Fania, 1967)
 Hard Hands (Fania, 1968)
 Together (Fania, 1969)
 Barretto Power (Fania, 1970)
 The Message (Fania, 1971)
 Que viva la música (Fania, 1972)
 The Other Road (Fania, 1973)
 Indestructible (Fania, 1973)
 Barretto (Fania, 1975)
 Tomorrow: Barretto Live (Atlantic, 1976)
 Eye of the Beholder (Atlantic, 1977)
 Can You Feel It? (Atlantic, 1978)
 Rican/Struction (Fania, 1979)
 Giant Force (Fania, 1980)
 La cuna (CTI, 1981)
 Rhythm of Life (Fania, 1982)
 Todo se va poder (Fania, 1984)
 Aquí se puede (Fania, 1987)
 Irresistible (Fania, 1989)
 Handprints (Concord Picante, 1991)
 Soy Dichoso (Fania, 1992)
 My Summertime (Blue Note, 1995)
 Fuerza Gigante: Live in Puerto Rico April 27, 2001 (Universe, 2004)
 Barretto para bailar (Riverside, 1961)
 Cocinando suave (Riverside, 1962)
 La moderna & El watusi (Tico, 1962)
 Swing la moderna & Los cueros (Tico, 1964)
 Alma alegre (Jazzland, 1967)
 Soul Drummer (Fania, 1967)
 Carnaval (1972)
 Cocinando (Fania, 1972)
 Ray Barretto (T.H. Rodven, 1990)
 Live in New York (Messidor, 1992)

 Сборники 

 Head Sounds (Fania, 1970)
 From the Beginning (Fania, 1971)
 Energy to Burn (Fania, 1977)
 Gracias (Fania, 1979)
 Descarga criolla (Palladium, 1992)

 С группой «Гуараре» 

 Guarare (1977)
 Guarare (1979)
 La onda típica (1981)

 С Селией Крус 

 Tremendo trío! (Fania, 1983)
 Ritmo en el corazón (Off-Beat, 1988)

 С «Нью Уорлд Спирит» 

 Ancestral Messages (Concord Picante, 1992)
 Taboo (Concord Picante, 1994)
 My Summertime (Owl, 1995)
 Contact! (Blue Note, 1997)
 Portraits in Jazz and Clave (RCA, 2000)
 Trancedance (Circular Moves, 2001)
 Homage to Art Blakey and The Jazz Messengers (Sunnyside, 2003)
 Time Was — Time Is (O+ Music, 2005)

Примечания

Библиография 

 Биография Рэя Барретто на сайте «Музыка Пуэрто-Рико» 

Латиноамериканские музыканты
Мультиинструменталисты США
Композиторы США
Лауреаты премии «Грэмми»